Esistono più comuni francesi con questo nome

Cahuzac – Aude
Cahuzac – Lot e Garonna
Cahuzac – Tarn